LH steht für:

 Luteinisierendes Hormon, Hormon im Zusammenhang mit Reifung und Produktion der Geschlechtszellen
 Halle (Saale) Hauptbahnhof, größter Personenbahnhof der Stadt Halle (Saale)
 Straßensystem in Österreich#Landesstraße, Landeshauptstraße
 Gewinde#Linksgewinde, Abkürzung für Linksgewinde

Luftfahrt:
 Lufthansa (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Lufthansa Cargo (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Ungarn, ICAO-Code

Kfz-Kennzeichen:
 Lüdinghausen, Deutschland
 Kfz-Kennzeichen (Großbritannien)#Regionale Herkunftscodes, Greater London bis 1974
 County Louth, Irland
 Tønsberg, Norwegen

Münzmeisterzeichen:
 Lubert Haussmann auf den Weidenbaumtalern der Münzstätte Kassel (1635–1638)  

LH